Figueroles – miejscowość w Hiszpanii, w Katalonii, w comarce Pla de l’Estany, w gminie Fontcoberta
 Figueroles – miejscowość i gmina w Hiszpanii, w Walencji w comarce Alcalatén

Zobacz też 
 Higueruelas (Figueroles de Domenyo) – miejscowość i gmina w Hiszpanii, w Walencji, w comarce Serranía